ALR Piranha , proyecto privado se produjo a finales de 1970 (1977 según algunas fuentes), estaba destinado a ser un estudio fácil avión multi-función del Grupo de Trabajo Suiza para Aeroespacial (ALR) y con la participación de la Universidad Técnica de ETH Zúrich (jefe de Proyecto Georges Bridel), estudio privado financiado por 2 años.

Historia 

ALR Piranha debe diseñarse competidor nacional del F-5 E Tigre II finalmente adquirido por Suiza (en funcionamiento desde el 54 de 110 comprados entre 1978 a 1985) para reemplazar los aviones Hunter y Mirage, un papel que se completó la adquisición 32 copias de F / A-18 Hornet . F-5 Tiger II será sustituido en los próximos años 22 dispositivos Saab Gripen E / F, por lo que, irónicamente, o no, el papel del LRA Piranha llegó a asumir el control para una deformación plana, pero la semejanza pronunciada, por lo en términos de la solución de diseño y el bajo costo para el que se pensó. Las dimensiones de Piranha eran más bajas que las del Gripen C / D, su forma recuerda a un Gripen en miniatura ( ver tamaños de comparación aquí) a continuación), el dispositivo es un 20% más bajo que el F-5 Tiger.

Cabe señalar que LRA Piranha ser una alternativa 1: 1 de aeronave más antigua operados por Swiss, con la opción de comprar solo F-18 y la dotación solo el suelo-aire MIM-104 Patriot, dando por completo flota aérea Los elevadores han abandonado la idea de comprar el F-16A / B porque era demasiado caro para comprar y operar, prefiriendo en su lugar F-5 Tiger II. ALR Piranha fue comparable en muchos aspectos a la F-16A / B, a pesar de que era un dispositivo más pequeño, el corto alcance, las necesidades específicas de defensa espacio aéreo suizo. La evaluación "imparcial" realizada por un "gran productor aeronáutico estadounidense" se publicó en un informe de 1982 que concluyó que "el rendimiento en términos de cambio sostenido, ascenso y velocidad de aceleración es igual al rendimiento del F-16A y supera los del F-5G / -20".

Piraña 4 y 2D en la esquina inferior derecha 
Estaba destinado para que la versión 1 sea un subsónico antiaéreo y antir helicóptero, similar a ARES, y en la versión 6para asegurar la prohibición de vuelo supersónico a un costo mucho menor para aviones F-15 o F-18. También está tratando de aumentar el número de aeronaves disponibles, ya que ha habido una disminución dramática en el número de aeronaves multipropósito de 4 generaciones debido al rápido aumento de los costos y los costos operativos en comparación con las generaciones anteriores de aeronaves. O la caída de una flota aérea por debajo de un cierto número, visible especialmente para países pequeños o con bajos presupuestos, podría afectar dramáticamente la capacidad de combate. Y los aparatos sofisticados, comprados en pequeñas cantidades, por un lado no se alquilaban para integrarse como producción o mantenimiento en ese país, pero también tenían una tasa de disponibilidad más baja, y también era difícil de mantener, un solo electrodoméstico que se convirtió de manera inapropiada capacidad de lucha

Piraña 2D (1) 
En el extremo opuesto, un mayor número de máquinas de menor rendimiento puede operar en un número significativamente mayor de aeropuertos, la pérdida se siente menos y la fuerza se puede distribuir y cubrir un espacio aéreo más grande en un momento determinado y lo hace posible repetición y ataques sorpresa, esenciales a la defensiva. A esto se agrega un soporte aéreo consistente ofrecido a las fuerzas terrestres, no solo a través de la mayor cantidad de dispositivos sino también por la alta disponibilidad de operación y mantenimiento más fácil que en el caso de los dispositivos de rango superior. Si agregamos la homogeneidad de la flota, se agrega al entrenamiento de la tripulación pero también a una mayor base de canibalización en situaciones de crisis.
Además, un equipo sofisticado desplegado en pequeñas cantidades en varias bases aéreas eran objetivos prioritarios y relativamente fácil de eliminar los ataques por tierra con misiles tierra-tierra o por aire-tierra o sabotaje Brin, eliminando el beneficio neto en el aire lucha para ventilar estos aviones de alto rendimiento. Si las batallas son muy pequeñas, existen grandes dificultades para asegurar el espacio aéreo nacional en tiempo de paz, a través de la policía aérea, pero especialmente durante la guerra, dentro de los ciclos de rearme / alimentación / mantenimiento. Bajo estas condiciones, el soporte de tierra puede desaparecer, y pocos dispositivos disponibles para luchar en un cierto punto son sobrecargados por las misiones espaciales. Todo esto conduce a un comportamiento extremadamente predecible de la flota de aviones de combate.

Para obtener un plano que es barato, fácil de manejar y con una alta tasa de disponibilidad, los suizos han intentado iniciar desde una plataforma común y equipos similares para generar varias variantes de ataque a tierra capaz, combate aéreo, reconocimiento, guerra electrónica y entrenamiento operacional. La Piraña fue diseñada para luchar a altitudes bajas y medias, con algunas variantes especializadas:

Piranha 1 - variante subsónica inicial (Mach 0.9)

Piranha 2C - variante trans-sonic de ataque a tierra, equipado con el Rolls-Royce Turbomeca Adour Mc 811 (RT172-58) 24,6 / 37,4 kN (con / sin cámara de postcombustión), sin alas radar y solamente pequeñas áreas de 13.5 m 2 .

Piraña 2D (1) - ataque y supremacía aérea con motor Adour (RT172-63) de 29.2 / 44.9 kN, aviónica completa y las mismas alas con una superficie reducida de 13.5 m 2

Piraña 2D (2) - similar a la versión anterior, pero con alas de 16 m 2

Piranha 4 - el más corto, fuselaje más amplio para recibir dos motores SNECMA Turbomeca Larzac M-74/05 de postcombustión turboventilador (15% de potencia extra a velocidades supersónicas a RT172-63)

Piranha 5 - similar a la versión 4 pero con 2 motores turbohélice 18.4 / 30.2 kN Garrett / Volvo TFE 1042-7 .

Piranha 6 - con un solo turbo ventilador de 40.5 / 73 kN Turbo-Union RB.199 Mk.104 , EJ200 , M88 o General-Electric F404. Capaz de Mach-1.6-1.8

ALR estará equipado con motores de aviónica, radar, armas e importación, y solo estará integrado en el diseño suizo.

Debido al tamaño pequeño, similar al de algunos aviones de entrenamiento, los costos de operación, el radar, la huella óptica y térmica, así como las instalaciones terrestres son significativamente más bajos que los requeridos por los interceptores a gran escala o los aviones a gran escala. Los handicaps de corto alcance de 300-400 km se cancelan por la disponibilidad en mayor número, así como también por los cortos ciclos de reintroducción / armado en tierra, así como la capacidad de operar en pistas más cortas de menos de 1 km, (STOL) y menos exigente.

Aviónica propuso dos opciones 
Inicialmente, el sistema de navegación / ataque Ferranti FIN 1020, telémetro láser tipo 105D, HUD Smiths, radar Agave Thomson-CSF.
Versión futura: Ferranti FINAS 2000 INS, Ferranti 4510 HUD, telémetro láser tipo 105D, Emerson APG-69, radar General Electric APG-67 o Blue Vixen.

Piranha 4 bimotor 
Debido al equipamiento con un túnel de rotación de 30 mm, similar al A-10, en la parte inferior del fuselaje, resulta un posicionamiento ligeramente lateral del tren de aterrizaje delantero.

En parte delantera del coche es sensor de infrarrojos, el avión estaba equipado con frenos aerodinámicos, colocado detrás de versión fuselaje-motor, o carcasas de motor superiores cerca de la aleta de la cola, la versión de dos motores, y el paracaídas de frenado. tren de aterrizaje principal era similar a la delta F-16 alas fueron colocados más alto en el fuselaje, con tanques de combustible empotrada en sí para misil aire-aire en los extremos (clase AIM-9 ) y dos pilares, de los cuales el interior podría acomode los rieles dobles del cohete, si es necesario, o atasque los contenedores (Ericsson Vista5 ECM). La pila debajo del fuselaje, colocada entre las ruedas principales del tren de aterrizaje, podría inclinarse hacia un tanque adicional o varios contenedores de azulejos / iluminación.

El proyecto solo ha llegado en la fase de túneles aerodinámicos del túnel, se han llevado a cabo vuelos en modelos radiados y se completó una cabina de tamaño real. Sin embargo, nunca ha estado en el proceso de crear un avión prototipo. También se estudió un nuevo concepto de búnker con plato giratorio para simplificar la operación y el mantenimiento.

Debido al tamaño pequeño, similar al de algunos aviones de entrenamiento, los costos de operación, el radar, la huella óptica y térmica, así como las instalaciones terrestres son significativamente más bajos que los requeridos por los interceptores a gran escala o los aviones a gran escala. Los handicaps de corto alcance de 300-400 km se cancelan por la disponibilidad en mayor número, así como también por los cortos ciclos de reintroducción / armado en tierra, así como la capacidad de operar en pistas más cortas de menos de 1 km, (STOL) y menos exigente.

De carga útil no es una ventaja absoluta, nuevas armas y equipo tiende a la miniaturización y precisión y, por otra parte, es más importante que tiene los dos dispositivos en diferentes lugares con la mitad de la carga transportada por un plano pesado o polivalente ataque especializado. Por lo tanto, incluir la aviónica, incluso si no alcanza el rango de detección y procesamiento provisto por un fuselaje / cono más grande, será suficiente para llevar a cabo operaciones de combate y elusivas, siendo el dispositivo ventajoso y su huella mucho más pequeña . Equipo de navegación se basó en los sensores pasivos (por ejemplo .: LINAS de Ferranti), aire-aire radar era sensor de infrarrojos pequeño se complementa con un sistema simple de interferencia activa.

El arma podría seleccionarse junto con contenedores dedicados en la mayoría de los platos disponibles y en el multiroll pesado, pero en cantidades más pequeñas en una sola salida.

El uso de materiales compuestos ha reducido la masa del avión, reduciendo el impacto del tamaño reducido en su capacidad de carga de combustible y combustible.

Y el avión altamente maniobrable se debió canard sitios móviles completas, junto con los alerones y los flaps de las alas y la generación de efectos aerodinámicos favorables mediante el posicionamiento delante del ala. Las alas colocadas arriba brindan fácil acceso a los pilares de mantenimiento y mantenimiento. El sistema de control fly-by-wire fly-by-wire alojado en el fuselaje era muy robusto y podía pre programarse para un comportamiento específico específico de la misión.

Especificaciones 

Armamento: 1 x Cañón (KCA 30 mm, 27 mm Mauser, General Electric GE-430 30 mm) Piranha 6/4 Piraña / Piraña 2D (2) / Piraña 2D
Longitud: 11.57 m / 10.50 m / 10.7 m / 10.7 m
Anvergura: 7.62m / 6.49m / 6.49m / 6m
Altura: 4.25 m / 4.12 m
Área del ala: 22 m² / 16 m² / 16 m² / 13.5 m²
Peso en vacío: 4340 kg / 3800kg
Combustible máximo: 2160 kg +
Carga extra max: 3.500 kg
Peso normal (REMOLQUE): 7040 kg / 5900kg
Peso máximo (REMOLQUE): 10.000 kg
Velocidad máxima: Mach 1.8 / Mach 1.6
Tasa ascendente máxima: 18,000 m / min
Techo: 16,800 m
Distancia de despegue: 300 m / 450 m
Combate, lo-lo-lo, armamento de 2000 kg, crucero de 20 min, misión de combate de 5 min: 400 km 300 km

Weblinks 

 ALR Piranha Model
 ALR Piranha 1 Engine
 ALR Piranha plan 2engine
 ALR Piranha plan 1engine
 ALR Piranha  1engine
 ALR Piranha 2engine
 Projektwebsite der Firma ALR

Referencias 
Citas

Bibliografía
 Jane's all the world's aircraft supplement (18), in Flugrevue, Juni 1980, S. 55 f.
 Jane's all the world's aircraft, Verlag McGraw-Hill, 1985, S. 205
 Leichtkampfflugzeug Piranha. In: Schweizerische Bauzeitung: Wochenschrift für Architektur, Ingenieurwesen, Maschinentechnik, Band 96, 1978, S. 636
 P-16 et autres jets suisses. Le Temps, 1. Dezember 2011

Aviones bimotores a reacción
Aviones monomotores a reacción